osoby
 Henry Fielding (1707–1754) – pisarz angielski
 Sarah Fielding (1710–1768) – pisarka angielska (młodsza siostra Henry'ego) 
 Helen Fielding (ur. 1958) – pisarka angielska
 miejscowości
 Fielding – miejscowość w stanie Utah w USA
 sport
 Fielding (krykiet) – fielding w krykiecie